Павел Кадзуо Курода (1 апреля 1917 – 16 апреля 2001 года) — японо-американский химик и физик-ядерщик.

Жизнь 
Родился 1 апреля 1917 года в префектуре Фукуока, Япония.

Умер 16 апреля 2001 года в своем доме в Лас-Вегасе, штат Невада.

Карьера 
Получил степень бакалавра и доктора наук в императорском университете Токио. Учился под руководством профессора Кэндзиро Кимура.

Его первая статья была опубликована в 1935 году. Он специализировался в основном на радио- и космохимии. Большая часть из его 40 статей, опубликованных до 1944, были о химии горячих источников. В 1944 году он стал самым молодым преподавателем в императорском университете Токио, и после Второй Мировой Войны, несмотря на запрет радиохимии в Японии, продолжал изучать радиохимию до 1949 года.

По прибытии в Соединенные Штаты в 1949 году, Курода познакомился с ядерным химиком Гленном Сиборгом. Он стал помощником профессора химии в университете Арканзаса в 1952 году, став гражданином США в 1955 году.

В 1956 году, Курода первым предложил теорию естественный самоподдерживающейся ядерной цепной реакции. Его предложение было доказано обнаружением в  сентябре 1972 года остатков реактора в карьере Окло  в Габоне.

Он стал первым Заслуженным профессором химии в 1979 году, он официально ушел из Университета Арканзаса в 1987 году.

Награды 
Лауреат премии Pure Chemistry Prize.

Примечания

Ссылки 
 http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=6619

Родившиеся в 1917 году
Умершие в 2001 году